Llista dels 545 municipis del departament francès de l'Alt Saona (70) a data de 2013.

 
Alt Saona